Belleau puede referirse a: 

 Belleau, comuna francesa situada en Aisne.
 Belleau, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.